Alec Burks – cestista statunitense
Antonio Burks – ex cestista statunitense
Arthur Burks – matematico statunitense
Robert Burks – direttore della fotografia statunitense
Willis Burks II – attore statunitense